Hargosari (Tanjungsari)
 Hargosari (Tirtomoyo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing